Nemzeti Bajnokság I 2015/2016 (ze względów sponsorskich zwana jako OTP Bank Liga) – był 114. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Węgrzech. 
Był to pierwszy sezon w nowym formacie ligi.
Brało w nim udział 12 drużyn, które w okresie od 18 lipca 2015 do 30 kwietnia 2016 rozegrały 33 kolejki meczów. 
Rozgrywki toczyły się systemem "każdy z każdym", w którym każde dwie drużyny rozegrały między sobą trzy spotkania.
W rundzie trzeciej pierwsze sześć zespołów poprzedniego sezonu było gospodarzami sześciu spotkań domowych.
Obrońcą tytułu była drużyna Videoton FC.
Mistrzostwo po raz dwudziesty dziewiąty w historii zdobyła drużyna Ferencvárosi TC.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Miejsca po danych kolejkach

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony 

Źródło:

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 na Węgrzech
2016 na Węgrzech